Ferran de Borbó-Dues Sicílies (duc de Calàbria) (1869–1960).
 Ferran de Borbó-Dues Sicílies (duc de Castro) (1926).